Александр Пикалов:
 Пикалов, Александр Викторович (род. 1976) — украинский актёр и автор студии «95 квартал».
 Пикалов, Александр Михайлович (1923—1976) — Герой Советского Союза.